Abigail Williams peut désigner : 

 Abigail Williams (1681-1697), personnalité américaine ayant vécu au , connue pour son rôle dans l'affaire des sorcières de Salem ;
 Abigail Williams, un groupe de metal américain.